Yang Yang (atleet) (26 juni 1991), Chinees sprinter
 Yang Yang (badmintonner) (9 december 1963), Chinees badmintonner
 Yang Yang (A) (24 augustus 1976), Chinees shorttrackster
 Yang Yang (S) (14 september 1977), Chinees shorttrackster
 Yang Yang (zwemmer), Chinees zwemmer
 Yang Yang (honkballer), Chinees honkballer
 Yang Yang (zanger) (1974-2019), Chinees zanger